Сергі́й Оле́гович Павлю́к — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

До мобілізації у серпні 2014 року працював на кондитерській фабриці.

Військовий шлях 
Кулеметник, Вінницький полк Нацгвардії. Служив поблизу траси «Бахмутка», у тому числі й на 32-му блокпосту. Брав участь у приблизно 20 боях; був поранений, лікувався у шпиталі, повернувся на передову.

Опанував снайперську гвинтівку і став одним з найкращий снайперів у взводі. Разом зі своїми бойовими побратимами тримав оборону на блокпостах Кримського, Бахмутки, Нижнього. Перебував у оточенні на 32-му блокпості, отримав важке поранення. Але після одужання знову поїхав на війну. Це було його остання ротація. За кілька днів його мали демобілізувати".

Загинув 12 липня 2015-го у дорожньо-транспортній пригоді — на 156-му кілометрі автодороги «Київ — Харків» у межах міста Пирятин водій легковика Фольксваген спробував вклинитися у колону з 40 військових автомобілів. Більшість колони становили автомобілі КрАЗ. Колону супроводжував автомобіль Державтоінспекції. Відбулося зіткнення з автобусом «БАЗ» — у ньому вінницькі гвардійці поверталися із зони бойових дій. Автобус відкинуло, він вдарився у рефрижератор; удар прийшовся в те місце, де сидів Сергій.

Без Сергія залишилася дружина та 5-місячний син. Похований у Вінниці, Центральне міське кладовище, Алея Слави.

«Він був справнім товаришем, вірним другом пройшов із нами 32-й смертельний блок-пост, був поранений, одужав і повернувся на війну… За цю ротацію ми дали 24-й бої, справді воювали, не мали втрат, а загубили Сергія по дорозі додому», — згадує побратим Віталій Сторожук.

Вшанування пам'яті 
12 травня 2017 на території військової частини 3008 Національної гвардії України, що дислокується у місті Вінниця, урочисто відкрили меморіал військовослужбовцям цієї частини, які загинули під час військових дій на Сході України.

Нагороди 
За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов'язку відзначений — нагороджений
 20 серпня 2015 року — медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно).

Примітки

Джерела 
 Павлюк Сергій Олегович 
 

Загинули в автомобільних аваріях
Померли в Пирятині
Уродженці Вінниці